Ли — фамилия.

 Lee 
 Ли, Фрэнсис (режиссёр) (род. 1969) — британский сценарист и режиссёр.
 Ли, Фрэнсис (футболист) (род. 1944) — английский футболист.
 Ли, Фрэнсис Джозеф (1858—1909) — английский шахматист.
 Ли, Фрэнсис Лайтфут (1734—1797) — американский политик, один из подписавших Декларацию независимости США.
  (1598—1653) — 1-й граф Чичестер.